Dororo peut désigner :
 Dororo, une langue éteinte parlée en Nouvelle-Géorgie ;
 Dororo, un manga d'Osamu Tezuka paru en 1968 ;
 Dororo, un film sorti en 2007, adapté du manga du même nom d'Osamu Tezuka ;
 Dororo, une série d'animation de 2019, adaptée du manga du même nom d'Osamu Tezuka.

Voir aussi 
 Dororo to Hyakkimaru, une série d'animation japonaise réalisée par le studio d'animation d'Osamu Tezuka, Mushi Production, et diffusée sur Fuji TV entre le  et le 

Homonymie de titre